Primera División de Argentina 2016 var den högsta divisionen i fotboll i Argentina för säsongen 2016 och bestod av två serier med 15 lag i vardera serier, där alla lag i respektive serie spelade mot varandra en gång samt ytterligare en gång mot ett speciellt "rivallag", vilket gav 16 matcher per lag.

Tabeller

Zone 1

Zone 2

Final

Källor
Soccerway.com

2016 i Argentina
Fotbollssäsongen 2016
2016